Dennis Moss (? - ?), guitarrista de jazz estadunidense.

Referências

Ligações externas
 Site oficial

Guitarristas dos Estados Unidos